Универсиада 2017 — название ряда соревнований.

 Летняя Универсиада 2017
 Зимняя Универсиада 2017